Příjmení Fürst nese více různých osobností:

 Jindřich Fürst (1873–1943) – český akademický malíř
 Jiří Fürst (* 1954) – český akademický sochař a malíř 
 Mila Fürstová (* 1975) – česká malířka a grafička

Židovská příjmení